Tashiro steht für

 einen Mischindikator, siehe Tashiro (Indikator)

Tashiro ist der Familienname folgender Personen:

 Masakazu Tashiro (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Masato Tashiro (* 1948), japanischer Virenforscher
 Masaya Tashiro (* 1993), japanischer Fußballspieler 
 Michiyo Tashiro (* um 1965), japanische Badmintonspielerin
 Miku Tashiro (* 1994), japanische Judoka
 Ryuga Tashiro (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Saki Tashiro (* 1991), japanische Tischtennisspielerin
 Tashiro Sanki (1465–1537), japanischer Mediziner der Sengoku-Zeit
 Tashiro Shigeki (1890–1981), japanischer Geschäftsmann
 Yasutaka Tashiro (* 1974), japanischer Radrennfahrer
 Yōsuke Tashiro (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Yūzō Tashiro (* 1982), japanischer Fußballspieler

–